Bosma ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Bosma (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Javier Bosma (* 1969), spanischer Beachvolleyball-Spieler
 Martin Bosma (* 1964), niederländischer Politiker und Journalist